Biberbach är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Amstetten och förbundslandet Niederösterreich, i den nordöstra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Biberbach är platt norrut, men söderut är den kuperad.

Omgivningarna runt Biberbach är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Biberbach är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Niederösterreich